Land Cruiser steht für: 
 PSV Land Cruiser 200 Shield, Sonderschutzfahrzeug des Herstellers Project Support Vehicles
 Studebaker Land Cruiser, Automodell der Marke Studebaker
 Toyota Land Cruiser, Automodell der Marke Toyota